Duggan est un patronyme porté notamment par :
 Alfred Duggan (1903-1964 ), archéologue, écrivain et un historien britannique ;
 Andrew Duggan (1923-1988), acteur américain ;
 Christopher Duggan (1957-2015), historien et universitaire britannique ;
 James Duggan (1825-1899), prélat catholique américain ;
 Jeremiah Duggan (1980-2003), étudiant britannique mort dans des circonstances controversées ;
 Jim Duggan (1954-), catcheur professionnel ;
 Meghan Duggan (1987-), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Mike Duggan (1958-), homme d'affaires et homme politique américain ;
 Peter Paul Duggan (vers 1810-1861), peintre
 Rhys Duggan (1972--), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Timothy Duggan (1982-), coureur cycliste américain ;
 Tommy Duggan (1909-1998), acteur irlandais ;
 Toni Duggan (1991-), footballeuse internationale anglaise ;
 Tony Duggan (1978-), joueur de rugby à XIII australien
 Willie Duggan (1950-2017), joueur de rugby à XV irlandais.

Patronyme anglais